Xavier Chavalerin (Villeurbanne, 7 maart 1991) is een Frans voetballer die speelt als middenvelder. In juni 2017 werd bekend dat hij Red Star zou verruilen voor Stade de Reims.

Carrière  
Chavalerin verruilde in 2012 transfervrij Olympique Lyon B voor Tours. Hier maakte hij op 30 juli 2012 zijn debuut in de  Ligue 2 tegen AS Monaco. In de met 4-0 verloren wedstrijd, verving hij in de rust zijn teamgenoot Billy Ketkeophomphone.

In juli 2015 maakte hij de overstap van Tours naar Red Star, waar hij een tweejarig contract tekende.

In juni 2017 maakte Chavalerin de overstap naar zijn huidige club, Stade de Reims. Hij droeg met zijn 35 wedstrijden en 5 goals in zijn eerste seizoen bij aan het kampioenschap en de daaropvolgende promotie naar de Ligue 1.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 26 april 2019.

Referenties 

Frans voetballer